ГВК — багатозначний акронім кирилицею, який може означати:

 Генеральна військова канцелярія
 Галицько-Волинське князівство
 Газоводяний контакт
Акроніми